Prison Break peut faire référence à :

, film américain d'Arthur Lubin, sorti en 1938 ;

  ou La Grande Évasion au Québec, série télévisée américain diffusée de 2005 à 2009.